Transfer kan avse:

 Transfer (fotboll) – en spelare flyttar från en klubb till en annan
 Transferfönster – en sportterm som främst används inom fotboll och åsyftar den period då en transfer (övergång) av fotbollsspelare mellan klubbar kan ske
 Transfer-RNA – RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ribosomerna i cellen
 Transfer (organisation) – en ideell organisation vars främsta uppgift är att förmedla kostnadsfria föreläsningar från näringslivet till gymnasieskolor
 Transfer (företag)